USS Philip je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Philip (DD-76) 
 USS Philip (DD-498)

Philip